Градешница може да се отнася за:

 Градешница, село в област Враца, България
 Градешница, река в планината Огражден, България
 Градешница, село в община Битоля, Северна Македония
 Градешница, село в община Новаци, Северна Македония
 Градешница, село в Пиротско, Сърбия

Вижте също:
 Долна Градешница, село в област Благоевград, България
 Градежница, село в област Ловеч, България